rogówka – wypukła zewnętrzna warstwa gałki ocznej w jej przedniej części
 rogówka – rodzaj stelaża w modzie XVIII-wiecznej

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Rogówka – część miasta Rabka-Zdrój
 Rogówka – część wsi Szczepanowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna 
 Rogówka – część wsi Tumanek w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków
 Rogówka – część wsi Jodłówka w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik 
 Rogówka – część wsi Zagorzyce w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Rogówka – część wsi Przewrotne w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski

Inne 
rogówka – rodzaj stelaża w modzie XVIII-wiecznej

Zobacz też 
 Rogowo